«Зулейха́ открыва́ет глаза́» — российский 8-серийный телесериал, снятый по одноимённому роману Гузель Яхиной. Премьера состоялась 13 апреля 2020 года на телеканале «Россия-1».

Сюжет 
Зимой 1930 года у Зулейхи убивают мужа-кулака Муртазу, за то, что бросился с топором на отряд красноармейцев, а её отправляют вместе с другими раскулаченными по каторжному маршруту в Сибирь. В непростых условиях ей придётся пройти множество испытаний, чтобы остаться женщиной, умеющей по-настоящему любить и прощать.

Актёры и персонажи

В главных ролях

В ролях

Производство 
Впервые о съёмках телесериала по дебютному роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», удостоенному премий «Ясная поляна» и «Большая книга», было объявлено в марте 2016 года. Автор книги сообщила о том, что мечтает увидеть в качестве исполнительницы главной роли народную артистку России Чулпан Хаматову.

Съёмки сериала стартовали 11 сентября 2018 года и завершились 26 февраля 2019 года. 80 % всего сериала было снято в Татарстане. Съёмки проходили на Урале, в Подмосковье, Ярославской области, Казани, Лаишевском районе, деревне Маскаре Кукморского района, Зеленодольском районе, Казанском университете, Казанском кремле, Перми, Пермском пороховом заводе и Осинове (Архангельская область).

За 3 месяца на берегу Камы в городе Лаишево было построено историческое поселение Семрук, состоящее из 17 строений, включающих в себя: дом коменданта, бараки, столовую, клуб и землянку. Объект планируется сделать туристическим.

Часть съёмок прошла в этнографическом комплексе «Татар авылы», расположенном в селе Исаково Зеленодольского района Татарстана, который уже доступен для посещения туристами.

Британский мастер по сноу-арту Саймон Бек за 7 часов создал рисунок гигантской птицы Симург на снегу при помощи снегоступов. Размах её крыльев составляет 100 метров. Увидеть рисунок можно в начальных титрах первой серии и в эпизодах с дочерьми Зулейхи.

К премьере читинец Николай Черняев написал неофициальный саундтрек сериала, который похвалила автор романа Гузель Яхина, но в сериал песня так и не вошла.

Описание серий

Саундтрек

Премьерные показы 
20 марта 2020 года в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» должен был состояться благотворительный премьерный показ 3-й и 4-й серии телесериала и их последующее обсуждение с создателями проекта. Средства, вырученные от реализации билетов, планировалось направить на помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун. В связи с введёнными в Москве 16 марта 2020 года ограничениями на проведение мероприятий, благотворительный показ был отменён. Зрителям, купившим билеты, было предложено вернуть деньги или же обменять их на книгу «Зулейха открывает глаза» с автографами Гузель Яхиной и Чулпан Хаматовой.

Телевизионная премьера телесериала должна была состояться на телеканале «Россия-1» осенью 2019 года, но была перенесена на весну 2020 года.

Награды и номинации 
 23 июня 2019 года сериал стал обладателем Гран-при I российского фестиваля экранизаций «Читка» в номинации «Самая ожидаемая экранизация». 
 Был номинирован на кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ». 
 Получил три награды премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинациях: Лучшая актриса, Лучшая работа художника по гриму и Лучшая сценарная работа.

Рейтинги 
Телесериал «Зулейха открывает глаза» стал самым рейтинговым сериалом сезона на телеканале «Россия-1».
По данным Mediascope, средняя доля совершеннолетней аудитории сериала составила 21,1 % при рекордном среднем рейтинге в 7,4 %. В день премьеры, 13 апреля 2020 года, первый эпизод проекта показал лучший старт среди всех сериалов. Его средняя доля была 21,4 % при рейтинге 7,9 %.

Первые пять серий проекта — на первом месте с долей аудитории 20,2 % при рейтинге 6,4 % в сезоне с апреля 2019 года по апрель 2020 года среди зрителей от четырёх лет и старше.

На официальном сайте канала Russia.tv сериал просмотрели более двух миллионов раз. Дополнительно более девяти миллионов просмотров суммарно первые пять эпизодов набрали на YouTube к 21 апреля 2020 года.

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки зрителей, телекритиков и общественных деятелей.

15 апреля 2020 года председатель политической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил о подготовке официального обращения к руководству телеканала «Россия-1» с требованием остановить показ сериала в эфире.

17 апреля 2020 года глава Духовного собрания мусульман России, заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации муфтий Альбир Крганов направил в адрес генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и руководителя ФАДН России Игоря Баринова письма с просьбой дать разъяснения относительно содержания второй серии телесериала, в которой в числе репрессированных были названы председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин; председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин; татарский богослов XIX века Шигабутдин Марджани и другие, а также присутствует откровенная интимная встреча в мечети.

Критики 

Увы, кинематографичность прозы осталась на бумаге, и всё что мы видим в фильме, не считая анимационных вставок, — лишь механический и довольно торопливый перенос сюжета на экран и избыточное музыкальное его сопровождение. За кадром осталось главное — мысли Зулейхи, ведь в книге мы не просто видим героиню на переднем плане, а всё время слышим её робкий и спрятанный глубоко внутренний голос.

Сериал получился не про политику, не про репрессии, а про людей, как и книга. Про внутренних демонов, сидящих в каждом. О негодяях, которые почему-то стали негодяями.

Сериал сгубили «крепкие хозяйственники», привычно сделавшие всё как положено. Они усилили сюжет, придумав любовный треугольник. Включили голос за кадром (!), который с драматической интонацией объясняет нам, невеждам, историческую подоплёку, превращая художественное полотно в третьеразрядную инсценировку, как в «Док-токе» у Собчак.

Парадокс в том, что все эти страсти разгорелись вокруг сериала, который ничем, кроме, как оказалось, смелости в выборе темы, не отличается от типовой продукции телеканала «Россия 1». Выпуклая, с множеством ярких деталей проза Яхиной на экране превратилась в набор картонных декораций и схематичных персонажей.

Общественность 

Этот пространный восьмисерийный фильм — длинный, как эшелон на восток, мрачный, как страх в пасмурном карантине, занудный, как жизнь в замкнутом пространстве, безжалостный, как коронавирус.

Татарская жизнь показана в чёрном цвете, будто издеваясь, эту грязь смешали с национальными песнями.

Мы имеем развесистую унылую клюкву, в которую из-за несостыковок, нелогичности и просто ошибок просто не веришь. Какая-то унылая антисоветская и антитатарская фантастика.

Увы сериал, который объявили главной премьерой весны 2020 года, который так широко рекламировали и так ждали, оказался совершенно провальным.

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте телеканала «Россия-1»
 Страница сериала на сайте кинокомпании «Русское»

Экранизации литературных произведений
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Драматические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Фильмы о сталинских репрессиях
Фильмы о ГУЛАГе
Телесериалы кинокомпании «Русское»
Телесериалы на русском языке